Deetlefs ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Deetlefs (1919–??), namibischer Politiker, Bürgermeister von Swakopmund 
 Lisa-Marie Deetlefs (* 1987), südafrikanische Hockeyspielerin